Грега Жемля (; родился 29 сентября 1986 года в Есенице, СФРЮ) — словенский профессиональный теннисист.

Общая информация 
Грега — один из двух детей Франка и Даринки Жемли. Его сестру зовут Тяса. Кроме уроженца Есенице профессиональным спортом в семье занимался ещё отец, который в более юные годы занимался зимними видами спорта и был прыгуном с трамплина.

Грега в теннисе с 7 лет, начав играть на придомовом теннисном корте, построенным его родителями. Однако до 10 лет немалое внимание словенец уделял лыжным гонкам.

Любимая поверхность — трава, лучший удар — бэкхенд. Во внетурнирное время Жемля тренируется в венской академии Бергера / Эшауэра.

Жемля говорит на английском, немецком, словенском и сербо-хорватском языках.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года в одиночном разряде 
 2012 — 55
 2011 — 116
 2010 — 142
 2009 — 174
 2008 — 200
 2007 — 336
 2006 — 335
 2005 — 329
 2004 — 608

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (30)

Победы (15)

Поражения (15)

Выступление в парных турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (13)

Победы (4)

Поражения (9)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Родившиеся в Есенице
Теннисисты Словении